Der Ausdruck Szenerie bezeichnet
 ein eindrucksvolles Panorama 
 im Theater den Aufbau einer Bühne oder eine Komposition thematisch zusammenhängender Bühnenbilder
 allgemein den Schauplatz eines Geschehens

Der Plural von „Szenerie“ in allen Wortbedeutungen lautet „Szenerien“.

Siehe auch